Den helige Staffan kan syfta på:

Sankt Stefan (–ca. 35 e.Kr.), katolskt helgon
Stenfinn (1000-talet), en missionär i Hälsingland
Helige bror Staffan (sena 1400-talet), en katolsk cisterciensermunk från Alvastra